Paulina (emperadriu), esposa de Maximí I
 Paulina de Württemberg diversos personatges
 Paulina Andreu i Busto, Paulina Schuman, Paulina Rivel o Paulina Andreu Rivel Schumann (Barcelona, 1921), pallassa i domadora eqüestre
 Paulina Bonaparte (Ajaccio, Còrsega, 1780- Florència, 1825), princesa de França, princesa i duquessa de Guastalla germana petita de Napoleó I
 Paulina García de Viardot (París, 1821 — 1910), mezzosoprano francesa.
 Paulina Lucca (Viena, 1841 - 1908), soprano alemanya
 Paulina Odena García (Barcelona, 1911 - Pantà de Cubillas, 1936), militant comunista i miliciana durant la guerra civil espanyola.
 Paulina Rubio (Ciutat de Mèxic, 1971), cantant
 Domícia Paulina, germana de l'emperador Adrià
 Júlia Serviana Paulina, neboda d'Adrià, casada amb Tiberi Claudi Salinàtor Fusc
 Lòl·lia Paulina neta de Marc Lol·li i hereva de la seva gran fortuna producte de l'espoli a les províncies
 Pompea Paulina, dona del filòsof Anneu Sèneca